Tătărăștii se poate referi la:

 Tătărăștii de Criș, Hunedoara
 Tătărăștii de Sus, Teleorman
 Tătărăștii de Jos, Teleorman

Vezi și 
 Tătaru (dezambiguizare)
 Tătărăni (dezambiguizare)
 Tătărani (dezambiguizare)
 Tătărăști (dezambiguizare)
 Tătărești (dezambiguizare)
 Tătărășeni (dezambiguizare)

Toponime românești